Булевард може да се отнася за:

 Булевард – голяма улица
 Булевард – български филм, 1979